Лимингтон () — город в Великобритании.
 Лимингтон () — город в Канаде.
  — населённый пункт в Тасмании (Австралия).
  — река в Англии.

См. также 
 Лемингтон